Отрицателен/на/но/ни е признак на отрицателност и може да се отнася за:

 Отрицателен заряд
 Отрицателен полюс
 Отрицателен знак, минус (-)
 Отрицателна стойност
 Отрицателна емоция или чувство
 Отрицателна оценка
 Отрицателно число
 Грам-отрицателни бактерии
 Отрицателен резус-фактор

Неотрицателен 
Неотрицателността е обратна на отрицателността и включва всичко положително и нулата (т.е. включва отсъствието на положителност и отрицателност, когато е абстрактно понятие).

Вижте също 
 Положителен